Die Primeira Liga 2019/20 war die 86. Saison der höchsten portugiesischen Spielklasse im Fußball der Männer. Die Saison begann am 9. August 2019 und endete aufgrund der COVID-19-Pandemie verspätet am 26. Juli 2020 mit dem 34. Spieltag.

Teilnehmer

Abschlusstabelle

Kreuztabelle 
Die Kreuztabelle stellt die Ergebnisse aller Spiele dieser Saison dar. Die Heimmannschaft ist in der linken Spalte, die Gastmannschaft in der oberen Zeile aufgelistet.

Torschützenliste

Meistermannschaft FC Porto

Einzelnachweise 

Primeira-Liga-Saison
Fußballsaison 2019/20